Down House, residència de Charles Darwin i la seva família al districte de Downe a Londres
 Comtat de Down, comtat d'Irlanda del Nord
 Districte de Down, districte al comtat de Down a Irlanda del Nord
 North Down, districte del comtat de Down a Irlanda del Nord 
 Síndrome de Down, trastorn genètic associat a la trisomia del cromosoma 21